Der Begriff Heinrichshagen bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Kirchbrak, Landkreis Holzminden, Niedersachsen; siehe Heinrichshagen (Kirchbrak)
 einen abgegangenen Wohnplatz im Ortsteil Steinhöfel der Stadt Angermünde, Landkreis Uckermark, Brandenburg; siehe Heinrichshagen (Angermünde)